La Copa escocesa de futbol (; ) és la competició més antiga que es disputa a Escòcia i la segona en importància en l'actualitat. Data de l'any 1874. En les primeres edicions, en cas d'empat es repetia el partit. Posteriorment s'adoptà la pròrroga i els penals.

Tot i que és la segona competició més antiga de la història de l'associació de futbol després de la FA Cup, el trofeu de la Copa Escocesa és el més antic de l'associació de futbol i també el trofeu més antic del món. Va ser presentat per primera vegada a Queen's Park, que va guanyar la final del torneig inaugural el març de 1874. Actualment, el campió és Celtic, que va guanyar el torneig per 39è cop derrotant els Hearts 2–1 a la final de 2019. La final de 2020 s'havia de disputar el 9 de maig, però es va posposar per la pandèmia de coronavirus.

Palmarès

Referències 

Competicions futbolístiques a Escòcia